Рахно́ — українське прізвище, походить від імені Рафаїл, зменшуване Раф, Рах, Раш, Рафал, Рахно, Рашко.

Носії

М 
 Рахно Михайло Юрійович — український філолог, кандидат філологічних наук, педагог.

О 
 Рахно Олександр Якович (нар. 1959) — український історик, кандидат історичних наук, педагог.

Українські прізвища